

Patronymie 

 Albert Hauck (1845-1918), théologien allemand et historien de l'Église ; 
 Frederick H. Hauck (1941- ), astronaute américain ;
 Friedrich-Wilhelm Hauck (1897-1979), général d'artillerie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Guido Hauck (1845-1905), mathématicien allemand ;
 Walter Hauck (1918- ), officier allemand de la Seconde guerre mondiale, criminel de guerre.

Homonymie de patronyme